Municipio de Purdy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Purdy (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Purdy (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.